Itokawa peut faire référence à :
 Hideo Itokawa (1912-1999), pionnier de l'astronautique japonaise et de son programme spatial ;
 (25143) Itokawa, un astéroïde nommé en son honneur qui a été étudié par la sonde spatiale japonaise Hayabusa.